Barclays Dubai Tennis Championships 2009 var en professionel tennisturnering, der blev spillet udendørs på hard court i The Aviation Club Tennis Centre i Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Kvindernes turnering var den første WTA Premier 5-turnering på WTA Tour 2009 og blev spillet den 15. – 21. februar 2009. Mændenes turnering blev afviklet ugen efter, den 23. – 28. februar 2009, og var kategoriseret som en ATP World Tour 500-turnering på ATP World Tour 2009.

Inden turneringen blev den israelske spiller Shahar Pe'er, der var tilmeldt kvindernes turnering og havde kvalificeret sig på grundlag af sin ranglisteplacering, nægtet indrejse i Dubai. Hændelsen skete kort efter Israels angreb på Gaza i 2009. Dette medførte at WTA idømte turneringen en bøde på $ 300.000. I sympati med Shahar Pe'er valgte den forsvarende mester i herresingle, Andy Roddick, at melde afbud til turneringen.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 42 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens 11 spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen, heraf tre lucky losere. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

1. runde – kvartfinaler

Herresingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 24 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens fem spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen, heraf én lucky loser. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard.

Kilder / eksterne henvisninger 
Barclays Dubai Tennis Championships 
Sony Ericsson WTA Tour – Barclays Dubai Tennis Championships 2009 – Resultater  

Dubai Tennis Championships
WTA Tour 2009
ATP Tour 2009

cs:Barclays Dubai Tennis Championships 2009 - ženy
fr:Open de Dubaï 2009 (WTA)
pl:Barclays Dubai Tennis Championships 2009 - mężczyźni